Toponímia:
 Homeland (Califòrnia), concentració de població a l'estat de Califòrnia (EUA)
 Homeland (Geòrgia), població a l'estat de Califòrnia (EUA)
 Homeland Park, concentració de població a l'estat de Carolina del Sud (EUA)
 Televisió: Homeland (sèrie), sèrie estatunidenca de televisió de 2011